Mineur (leger)
Mineur (muziek)
Mineur (motorfiets)

Zie ook
 Minor (wiskunde), een begrip in de lineaire algebra